Als Rheinbrücke Germersheim werden zwei Brückenbauwerke über den Rhein bei Germersheim bezeichnet:

 Rudolf-von-Habsburg-Brücke, eine Straßenbrücke mit Gehwegen der Bundesstraße 35
 Rheinbrücke Germersheim (Eisenbahn), eine Eisenbahnbrücke